El Tecuán bezeichnet:

 El Tecuán (Chihuahua), Ort in Mexiko
 El Tecuán (Durango), Ort in Mexiko
 El Tecuán (Guanajuato), Ort in Mexiko
 El Tecuán (Encarnación de Díaz), Ort in Jalisco, Mexiko
 El Tecuán (Villa Corona), Ort in Jalisco, Mexiko